El término Lot (usualmente un nombre común o un nombre propio) puede referirse a:

 Lot fue el justo que escapó junto a sus hijas de la destrucción de Sodoma.
 Lot Kapuiwa era el nombre de Kamehameha V, rey de Hawái de 1863 a 1872.
 Lot o Lot Luwddoc, en la leyenda artúrica, era el Rey de Lothian, Órcadas, y Noruega. Fue el cuñado del Rey Arturo, ya que estaba casado con su hermanastra Morgause y le dio cuatro hijos: Gawain, Gareth, Agravain y Gaheris. A veces se le ha confundido con Liot, histórico señor de las Órcadas en el siglo X.
 Lot es uno de los nombres que puede recibir la diosa ficticia de los drow en el mundo de Reinos Olvidados.

 Lot es un departamento de Francia, que debe su nombre al río Lot, afluente del Garona.
 Lot es una ciudad de Bélgica.

 LOT es el nombre comercial y el código OACI de la compañía aérea polaca LOT Polskie Linie Lotnicze.
 Lot es también una antigua unidad de medida de masa.

 On the Lot es un reality show producido por Steven Spielberg y Mark Burnett.